Annulohypoxylon är ett släkte av svampar. Annulohypoxylon ingår i familjen kolkärnsvampar, ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kolkärnsvampar
Annulohypoxylon